La finale de la Coupe UEFA 1992-1993 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Westfalenstadion de Dortmund, en Allemagne et au Stadio delle Alpi de Turin, en Italie.

Elle oppose l'équipe allemande du Borussia Dortmund aux Italiens de la Juventus. Au terme des deux rencontres, les Turinois l'emportent sur le score de 6 buts à 1 (3-1 à l'aller, 3-0 au retour) et s'adjugent leur troisième titre dans la compétition après 1977 et 1990. Il s'agît également de leur cinquième titre européen avec la Coupe des coupes de 1984 et la Coupe des clubs champions de 1985.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1992-1993
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1992-1993

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1992-1993

Notes et références 

1992-1993
Compétition de football à Turin
Événement sportif à Dortmund
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face du Borussia Dortmund
Football en Allemagne en 1993
Sport en Italie en 1993
Sport en mai 1993